Oberrathen steht für:

 Oberrathen, Ortsteil von Rathen in Sachsen
 Oberrathen, dt. Name von Ratno Górne, Dorf im poln. Powiat Kłodzki in Niederschlesien